Sonômetro (sono) — aparelho que mede o nível de cansaço
 Sonómetro (som) — aparelho que mede frequências sonoras